Национальный чадский алфавит () — сводный алфавит для записи языков Чада (канембурский, массана, мусей, сара, чадский арабский и др.). Был принят министерством образования Республики Чад в 2009 году. Включает буквы как латинского, так и арабского письма.

Ссылки 
 Lorna A. Priest, Proposal to encode LATIN CAPITAL LETTER H WITH HOOK, 3.05.2010
 Lorna A. Priest et Martin Hosken, Proposal to add Arabic script characters for African and Asian languages, 12.08.2010

Языки Чада
Чад